Eleonora Kastilská (1352 – 27. února 1416, Pamplona) byla navarrská královna, dcera kastilského krále Jindřicha II. a Jany z Peñafielu.

Eleonořiným sňatkem s Karlem Navarrským 27. května 1375 skončilo napětí mezi Kastílií a Navarrou. Královský pár měl osm dětí, z nichž svého otce přežila jenom Isabela a Blanka, jež se stala dědičkou království.

Královna Eleonora zemřela roku 1416 a manžel ji následoval o devět let později. Jsou společně pohřbeni v pamplonské katedrále a jejich alabastrový náhrobek je mistrovským kusem pozdní gotiky.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Tumba v Pamploně

Trastámarové
Kastilské infantky
Navarrské královny
Úmrtí v Pamploně
Pohřbení v katedrále v Pamploně
Narození ve 14. století
Úmrtí 27. února
Úmrtí v roce 1416
Ženy
Úmrtí 5. března